Das Finder Darts Masters 2018 war die insgesamt zwanzigste und letzte Austragung des von der British Darts Organisation ausgetragenen Darts-Majorturnieres. Es fand vom 7. bis zum 9. Dezember 2018 im Zuiderduin Hotel im niederländischen Egmond aan Zee statt.

Als Titelverteidiger galten in diesem Jahr Jarred Cole beim Jugendturnier, Aileen de Graaf bei den Damen und Danny Noppert bei den Herren. Cole nahm nicht erneut am Finder Darts Masters teil. Sein Jugendtitel ging an den Iren Keane Barry. De Graaf scheiterte in der Gruppenphase unter anderem an der neuen Siegerin Lisa Ashton. Noppert war zuvor in diesem Jahr zum konkurrierenden Dartverband Professional Darts Corporation gewechselt. Zum dritten Mal gewann bei den Herren Glen Durrant das Turnier.

Herren

Format & Qualifikation 
24 Spieler nahmen an dem Turnier teil. Über die Rangliste der BDO qualifizierten sich die 16 besten Spieler, von denen die besten 8 gesetzt waren. Ergänzt wurde das Teilnehmerfeld durch den Sieger der Dutch Champions League of Darts, sowie sieben Spieler, welche eine Wildcard für das Turnier erhielten. Sechs Wildcards wurden durch die austragende Organisation vergeben. Über die siebte entschied das Nederlandse Darts Board.

Zunächst wurden die Spieler in acht Dreiergruppen eingeteilt, in welchen sie Jeder gegen jeden und im Modus Best of 9 legs gegeneinander spielten. Zunächst spielten dabei immer die beiden unbesetzten Spieler gegeneinander. Der Verlierer dieses Spiels traf dann auf den gesetzten Spieler, bevor im letzten Spiel der Gruppe der Sieger der ersten Partie auf den gesetzten Spieler traf.

Die Gruppensieger qualifizierten sich für das K.-o.-System. Hierbei wurden das Viertelfinale und das Halbfinale im Modus Best of 5 sets ausgetragen. Ein set gewann der Spieler, welcher zuerst drei legs für sich entscheiden konnte.
Das Finale wurde im Modus Best of 7 sets entschieden.

Teilnehmer 
Top 8 der BDO-Rangliste (gesetzt)
  Jim Williams
  Willem Mandigers
  Mark McGeeney
  Richard Veenstra
  Derk Telnekes
  Scott Mitchell
  Glen Durrant
  Chris Landman
9-16 der BDO-Rangliste
<li value=9>  Gary Robson
  Wesley Harms
  Dean Reynolds
  Michael Unterbuchner
  Scott Waites
  Conan Whitehead
  Wayne Warren
  Jeffrey Van Egdom
Qualifikanten/Wildcards
  Martin Adams
  Daniel Day
  Andy Hamilton
  Martijn Kleermaker
  Ross Montgomery
  Tony O’Shea
  Jeffrey Spaaridans
  Wouter Vaes

Preisgeld 
Das Gesamtpreisgeld von 33.500 € verteilte sich wie folgt:

Ergebnisse

Gruppe A 

1. Spieltag 7. Dezember 2018

2. Spieltag 8. Dezember 2018

Gruppe B 

1. Spieltag 7. Dezember 2018

2. Spieltag 8. Dezember 2018

Gruppe C 

1. Spieltag 7. Dezember 2018

2. Spieltag 8. Dezember 2018

Gruppe D 

1. Spieltag 7. Dezember 2018

2. Spieltag 8. Dezember 2018

Gruppe E 

1. Spieltag 7. Dezember 2018

2. Spieltag 8. Dezember 2018

Gruppe F 

1. Spieltag 7. Dezember 2018

2. Spieltag 8. Dezember 2018

Gruppe G 

1. Spieltag 7. Dezember 2018

2. Spieltag 8. Dezember 2018

Gruppe H 

1. Spieltag 7. Dezember 2018

2. Spieltag 8. Dezember 2018

K.-o.-Phase

Damen

Format & Qualifikation 
6 Spielerinnen nahmen an dem Turnier teil. Über die Rangliste der BDO qualifizierten sich die 2 besten Spieler. Diese waren ebenfalls für das Turnier gesetzt. Ergänzt wurde das Teilnehmerfeld durch die Siegerin der Dutch Champions League of Darts, sowie drei Spielerinnen, welche eine Wildcard für das Turnier erhielten.

Zunächst wurden die Spielerinnen in zwei Dreiergruppen eingeteilt, in welchen sie Jeder gegen jeden und im Modus Best of 7 legs gegeneinander spielten. Zunächst spielten dabei immer die beiden ungesetzten Spielerinnen gegeneinander. Die Verliererin dieses Spiels traf dann auf die gesetzte Spielerin, bevor im letzten Spiel der Gruppe die Siegerin der ersten Partie auf die gesetzten Spielerin traf.

Die Gruppensiegerinnen qualifizierten sich für das Finale, welches im Modus Best of 3 sets ausgetragen wurde. Ein set gewann die Spielerin, welche zuerst drei legs für sich entscheiden konnte.

Teilnehmer 
Top 2 der BDO-Rangliste (gesetzt)
  Deta Hedman
  Aileen de Graaf
Qualifikantinnen/Wildcards
  Lisa Ashton
  Sharon Prins
  Fallon Sherrock
  Astrid Trouwborst

Preisgeld 
Das Gesamtpreisgeld von 5.300 € verteilte sich wie folgt:

Ergebnisse

Gruppe A 

1. Spieltag 7. Dezember 2018

2. Spieltag 8. Dezember 2018

Gruppe B 

1. Spieltag 7. Dezember 2018

2. Spieltag 8. Dezember 2018

Finale

Jugend

Format & Qualifikation 
6 Spieler nahmen an dem Turnier teil. Davon kamen fünf über eine Wildcard zu dem Turnier, welche von der austragenden Organisation vergeben wurde. Einer qualifizierte sich über ein Play-off.

Zunächst wurden die Spieler in zwei Dreiergruppen eingeteilt, in welchen sie Jeder gegen jeden und im Modus Best of 7 legs gegeneinander spielten. Nach dem ersten Spiel trifft der Verlierer zunächst auf den übriggebliebene Spieler, bevor das übriggebliebene Spiel ausgetragen wird.

Die Gruppensieger qualifizierten sich für das Finale, welches im Modus Best of 3 sets ausgetragen wurde. Ein set gewann der Spieler, welcher zuerst drei legs für sich entscheiden konnte.

Teilnehmer 
Wildcards
  Keane Barry
  Levy Frauenfelder
  Nathan Girvan
  Kevin Lasker
  Jurjen van der Velde

Gewinner des Play-off-Turniers
  Lars Plaisier

Ergebnisse

Gruppe A 

1. Spieltag 7. Dezember 2018

2. Spieltag 8. Dezember 2018

Gruppe B 

1. Spieltag 7. Dezember 2018

2. Spieltag 8. Dezember 2018

Finale

Weblinks 
 Bericht auf mastercaller.com (Herren)
 Bericht auf mastercaller.com (Damen)
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

Dartveranstaltung 2018
Dartwettbewerb in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Bergen (Noord-Holland)